Ilyushin Il-22 – prototipo di bombardiere quadrimotore a getto ad ala dritta del 1947
 Ilyushin Il-22 – versione militare dell'Ilyushin Il-18